Gefährliche Liebe steht für:
 Gefährliche Liebe (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1941,
 Die Tribute von Panem – Gefährliche Liebe, ein Roman von Suzanne Collins,
 Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2017.